Il doppio del torneo di tennis Neu Ulm Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jaroslav Navrátil e Christian Weis che hanno battuto in finale Simone Colombo e Nevio Devide per walkover.

Teste di serie 

 Mansour Bahrami /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Simone Colombo /  Nevio Devide (finale)

 Rudiger Haas /  Ricki Osterthun (quarti di finale)
 Francois Errard /  Hugo Nunez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Neu Ulm Challenger 1989